Haidreuth ist der Ortsname von

 Haidreuth (Thurmansbang), Ortsteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Haidreuth (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern